Akkreditierung (vom lateinischen  für „Glauben schenken“) steht für:
 Akkreditierung (Diplomatie), Zulassung von diplomatischem Personal im Gastland
 Akkreditierung (Hochschule), Zulassung von Studiengängen oder Organisationen
 Akkreditierung (Wirtschaft), Bescheinigung einer bestimmten Kompetenz
 Presseakkreditierung, Zulassung von Medienvertretern zu Veranstaltungen
 Akkreditierung (Sport), Zulassung von Sportlern und Begleitpersonen zu Sportveranstaltungen

Siehe auch: